Les eleccions al Parlament d'Andalusia se celebraren el 2 de desembrede l'any 2018. Aquestes eleccions van ser convocades per Susana Díaz, després que Ciutadans, el seu soci de govern, es negués a negociar uns nous pressupostos.

Resultats 
La candidatura del PSOE va ser de nou la força més votada, amb una participació de només el 58% del cens. Tanmateix, el bloc del centre-dreta format pel Partit Popular, Ciutadans y VOX, va aconseguir per primer cop la majoria parlamentària amb un total de 59 diputats.

Referències